Az Egy csók és más semmi címet több alkotás viseli:

Egy csók és más semmi – Eisemann Mihály–Halász Imre–Békeffi István operettje 
Egy csók és más semmi – Eisemann azonos című operettjének betétdala
Egy csók és más semmi – Ráthonyi Ákos 1941-es zenés filmvígjátéka (az operett alapján)
Egy csók és más semmi – Kalmár András 1975-ös zenés tévéfilmje (az operett alapján)
Egy csók és más semmi – A Született feleségek televíziós sorozat 2. évad, 11. epizódja